Kan-t’ang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gantang (ort i Kina, Fujian, lat 26,92, long 119,63), 
 Gantang (ort i Kina, Fujian, lat 26,80, long 118,94), 

Robotskapade Kinaförgreningar